Everhard III van Württemberg (graaf), graaf (1392-1417)
 Everhard III van Württemberg (hertog), hertog (1628-1674)